Сльозка Михайло (? — † 1667) — львівський друкар і видавець, член Львівського Успенського Братства.
 Сльозка Микола Йосипович (1928—2009) — український актор радянських часів, 1980 — народний артист УРСР.